Brandenburgisch steht für:
 das deutsche Bundesland Brandenburg betreffend
 Brandenburgische Dialekte, siehe Märkische Dialekte
 Brandenburgische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten Brandenburgs

Historische Territorien:
 die Mark Brandenburg betreffend
 das Kurfürstentum Brandenburg betreffend
 die preußische Provinz Brandenburg betreffend
 das Land Brandenburg (1947–1952) der sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR betreffend